Desa Cipicung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipicung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 108,13), 
 Desa Cipicung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 108,28), 
 Desa Cipicung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 107,38), 
 Desa Cipicung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 106,81), 
 Desa Cipicung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 108,55), 
 Desa Cipicung (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar